Шарль-Луи Ришар (, 1711, Бленвиль-сюр-л'О (Лотарингия) — 1794, Монс (Бельгия)) — французский богослов и историк. Выступал против энциклопедистов, после французской революции бежал в Бельгию, расстрелян французскими войсками.

Биография 
Ришар родился в апреле 1711 года в городке Бленвиль-сюр-л'О в независимом тогда герцогстве Лотарингия в обедневшей аристократической семье. Там же окончил школу. В возрасте 16 лет постригся в монахи Доминиканского ордена и переехал в Париж, где окончил Сорбонну. Проповедовал в защиту религии, активно выступал против энциклопедистов Жан Лерон Д’Аламбера и Вольтера. После Великой французской революции отказался присягать на верность гражданскому устройству духовенства и бежал в Бельгию, где жил в городе Монс. При вторжении французских войск в Бельгию из-за своего преклонного возраста не смог бежать, некоторое время прятался, но в конце концов был пойман, арестован и расстрелян 16 августа 1794 года по решению военного трибунала за публикацию в том же году работы «Параллели между евреями, распявшими Иисуса Христа, и французами, казнившими своего короля» (Parallèle des Juifs qui ont crucifié Jésus-Christ, avec les Français qui ont exécuté leur roi).

Основные труды 
 Parallèle des Juifs qui ont crucifié Jésus-Christ, avec les Français qui ont exécuté leur roi (Mons, 1794)
 Bibliothèque sacrée, ou dictionnaire universelle des sciences ecclésiastiques (5 vols., Paris, 1760)
 Supplément (Paris, 1765), the last and enlarged edition being that of Paris, 1821–27, 29 vols.
 Analyses des conciles généraux et particuliers (5 vols., Paris, 1772–77).

Примечания

Литература 
 Marie-Nicolas Bouillet et Alexis Chassang (dir.), « Charles-Louis Richard » dans Dictionnaire universel d’histoire et de géographie, 1878
 « Charles-Louis Richard » В: Catholic Encyclopedia, 1913

Ссылки 
 Charles-Louis Richard. Catholic Encyclopedia, 1913

Богословы Франции
Богословы XVIII века
Философы Франции
Философы XVIII века
Историки XVIII века
Доминиканцы Франции